Rywalizacja mężczyzn w snowboardowym half-pipe'ie podczas mistrzostw świata w Kreischbergu została rozegrana 17 stycznia 2015 roku na obiekcie o nazwie Johnny. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Szwajcar Iouri Podladtchikov, który uplasował się na czwartym miejscu. Nowym mistrzem świata został reprezentant Australii Scott James. Wicemistrzostwo świata wywalczył Chińczyk Zhang Yiwei, zaś na najniższym stopniu podium uplasował się Tim-Kevin Ravnjak ze Słowenii.

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2015